

Toponyme

Australie 
Jamestown, ville australienne

Barbade 
Jamestown, nom de Holetown lors de sa fondation

Canada 
Mont Olive-Silverstone-Jamestown, dans le voisinage de Toronto

Ghana 
Jamestown, au Ghana

Irlande 
Jamestown, proche de Dublin
Jamestown, dans le comté de Kildare
Jamestown, dans le comté de Leitrim

Saint-Christophe-et-Niévès 
 Jamestown, nom d'une ville sur la cote de la baie Morton, sur Niévès  au

Trinité-et-Tobago
Jamestown, au Tobago

Afrique du Sud 
Jamestown, dans la province du Cap-Oriental

Royaume-Uni 
Jamestown, capitale de Sainte-Hélène
Jamestown, en Écosse dans le Ross-shire
Jamestown, en Écosse dans le West Dunbartonshire
Jamestown, en Écosse dans le Fife

Jamestown, en Californie
Jamestown, au Colorado
Jamestown, dans l'Indiana
Jamestown, au Kansas
Jamestown, dans le Kentucky
Jamestown, en Louisiane
Jamestown, au Missouri
 Jamestown, ville du comté de Chautauqua dans l'État de New York
Jamestown, en Caroline du Nord
Jamestown, dans le Dakota du Nord
Jamestown, dans l'Ohio
Jamestown, dans l'Oklahoma
Jamestown, en Pennsylvanie
Jamestown, Rhode Island
Jamestown, en Caroline du Sud
Jamestown, dans le Tennessee
Jamestown, en Virginie, première colonie britannique permanente sur le continent américain
 Église de Jamestown
Jamestown, en Virginie-Occidentale
 Jamestown, census designated place du comté de Clallam dans l'État de Washington
Jamestown, dans le Wisconsin
James Town, dans le Wyoming

Autres usages 
 Jamestown, un film américain de Edwin L. Hollywood, sorti en 1923
 Jamestown, un roman de Matthew Sharpe publié en 2007
 Jamestown: Legend of the Lost Colony, un Shoot them up indépendant sorti sur PC en 2011
 Jamestown est une série télévisée de 2017

Référence